Гангеблов Олександр Семенович (1801–1891) — декабрист, мемуарист. Син Гангеблова Семена Єгоровича
 Гангеблов Семен Єгорович (1751—1827) — російський військовик грузинського походження, генерал. Батько декабриста Гангеблова Олександра Семеновича

Прізвища